CUX est un code qui peut faire référence à :
 Cuddihy Field, à Corpus Christi, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports